Denise (voornaam), een meisjesnaam
Denise (Mato Grosso), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
Denise (nummer), een muzieknummer van Randy & The Rainbows
Personen:
Auguste Denise (1906-1991), een Ivoriaans politicus